Manuel da Silva Graça (São Martinho das Amoreiras, 12 de Janeiro de 1959), ou Graça da Corte Malhão, é um poeta alentejano e cantador de baldão.

Biografia 
Nasceu no Monte do Poço, sítio da Aldeia da Corte Malhão, zona serrana e bela da freguesia de São Martinho das Amoreiras, sendo o seu pai o falecido António Graça e sua mãe Emília Marques da Silva, graças a Deus, ainda cheia de vida.

Aos dois anos de idade foi viver para o Monte do Moledro, onde brincou, cresceu e partiu para a vida militar, servindo a Marinha. Regressou, constituindo família e aí despertou para a poesia e para o cante ao baldão. É nesse monte, ainda, que continua a viver com a sua mãe, esposa e filha, sendo motosserrista de profissão.

Com a 4ª classe, tirada na saudosa Escola Primária da Corte Malhão, hoje em ruínas, é portador duma cultura invulgar para o seu grau de escolaridade, verdadeiro autodidacta, sempre ansioso de aprender, buscando em todo o momento cultura e conhecimento.

Dono de uma memória privilegiada, descobriu o seu talento poético aos 40 anos de idade, dedicando-se igualmente ao cante ao baldão, hoje um dos mais talentosos intérpretes desse modo de cantar tão raro e peculiar nesta região alentejana.

Com 45 anos de idade, nesse ano de 2004, viu editado o seu primeiro livro de titulo "Quadras do Graça... com graça!. A edição foi feita pela Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, sob a coordenação do Sr.º Antero de Matos Fernandes Silva.

Poetas de Portugal
Naturais de Odemira